Рзакулиев — фамилия; имеет женскую форму Рзакулиева.

Известные носители 
 Рзакулиев, Алекпер Алескерович (1903—1974) — художник живописец, график.
 Рзакулиев, Эльбек Мирза-Гасан оглы (1926—2007) —  советский азербайджанский художник-постановщик.

Рзакулиева  
 Рзакулиева, Айтен Эльбек кызы (род. 1966) — азербайджанская художница.